Коппа — застаріла літера грецької абетки
 Коппа — архаїчна кирилична літера

Прізвище 
 Джованні Коппа (1925—2016) — італійський куріальний кардинал

Див. також 
 Копа
 Копп
 Коппи